Smaček je český rodový název pro několik druhů smačkovitých ryb:
 Ammodytes 
 Ammodytes marinus – smaček mořský
 Ammodytes tobianus – smaček písečný
 Ammodytoides
 Bleekeria
 Gymnammodytes
 Hyperoplus